

Startliste 
Februar – April – Juni – Juli – August – September – Oktober – November – Dezember